Deux blizzards exceptionnels eurent lieu en Amérique du Nord en 1966 : 
 blizzard de janvier 1966 sur tout la partie à l'est des Rocheuses avec des chutes de neige et des records de basses températures dans le nord-est des États-Unis ;
 blizzard de mars 1966 sur le nord des Grandes Plaines.

Références

1966 aux États-Unis